Frankenheim steht für:

Orte:
 Frankenheim/Rhön, Gemeinde im Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Frankenheim (Bischofsheim), Ortsteil von Bischofsheim in der Rhön, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Frankenheim (Markranstädt), Ortsteil von Markranstädt, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Frankenheim (Schillingsfürst), ehemaliger Ortsteil von Schillingsfürst, Landkreis Ansbach, Bayern

Unternehmen:
 Brauerei Frankenheim, Brauerei in Düsseldorf

Personen:
 Moritz Ludwig Frankenheim (1801–1869), deutscher Physiker, Geograph und Kristallograph